Филевка — деревня в Бежаницком районе Псковской области
 Филевка — река в Бежаницком районе Псковской области, приток Ашевки